Powiat bialski – powiat w województwie lubelskim
 Powiat bialski – dawny powiat w kraju koronnym Królestwa Galicji i Lodomerii
 Powiat bialski – dawny powiat w województwie krakowskim

Zobacz też 
 Biała Krakowska
 Biała Podlaska